Die Saison der Namibia Premier Football League 2022/23, bekannt als Debmarine Namibia Premiership, findet seit dem 6. November 2022 statt. Es ist die erste Liga seit der, nicht beendeten, Übergangssaison 2021. Sie wird unter dem Dach der Namibia Football Association (NFA) ausgetragen.

Die Bekanntgabe der neuen Saison fand erst Ende Oktober statt. Deshalb äußerten elf der 16 Vereine Vorbehalte gegen einen überhasteten Saisonstart Anfang November 2022. Zudem sei unklar, wie die vier Vereine African Stars, Life Fighters FC, UNAM FC und Okahandja United eine Zulassung ohne NFA-Kongress erhalten haben, da sie sich offiziell noch der Namibia Premier League zugehörig fühlen.

Die 16 Vereine erhalten je ein Antrittsgeld von 500.000 Namibia-Dollar. Zudem werden Preisgelder in Höhe von N$ 2,85 Millionen am Saisonende ausgeschüttet.

Tabelle 

Die neue Saison wird mit 16 Mannschaften ausgetragen.

Website 
 Offizielle Website der Namibia Football Association (englisch)

Einzelnachweise 

202223
Fußballsaison 2022/23